Saint-Aubin bezeichnet den französischen Bischof und Heiligen Albin von Angers (um 469–550), nach dem zahlreiche Orte und Kirchen vorwiegend im Norden und in der Mitte Frankreichs benannt sind:

Gemeinden in Frankreich:
 Saint-Aubin (Aisne)
 Saint-Aubin (Aube)
 Saint-Aubin (Côte-d’Or)
 Saint-Aubin (Indre)
 Saint-Aubin (Jura)
 Saint-Aubin (Landes)
 Saint-Aubin (Lot-et-Garonne)
 Saint-Aubin (Nord)
 Saint-Aubin (Pas-de-Calais)
 Saint-Aubin (Essonne)

Gemeinden in Frankreich mit unterscheidendem Namensbestandteil:
 Saint-Aubin-Celloville, Département Seine-Maritime
 Saint-Aubin-Château-Neuf, Département Yonne
 Saint-Aubin-d’Appenai, Département Orne
 Saint-Aubin-d’Arquenay, Département Calvados
 Saint-Aubin-d’Aubigné, Département Ille-et-Vilaine
 Saint-Aubin-de-Blaye, Département Gironde
 Saint-Aubin-de-Bonneval, Département Orne
 Saint-Aubin-de-Branne, Département Gironde
 Saint-Aubin-de-Cadelech, Département Dordogne
 Saint-Aubin-de-Courteraie, Département Orne
 Saint-Aubin-de-Crétot, Département Seine-Maritime
 Saint-Aubin-d’Écrosville, Département Eure
 Saint-Aubin-de-Lanquais, Département Dordogne
 Saint-Aubin-de-Locquenay, Département Sarthe
 Saint-Aubin-de-Luigné, Département Maine-et-Loire
 Saint-Aubin-de-Médoc, Département Gironde
 Saint-Aubin-de-Nabirat, Département Dordogne
 Saint-Aubin-des-Bois (Calvados), Département Calvados
 Saint-Aubin-des-Bois (Eure-et-Loir), Département Eure-et-Loir
 Saint-Aubin-de-Scellon, Département Eure
 Saint-Aubin-des-Châteaux, Département Loire-Atlantique
 Saint-Aubin-des-Chaumes, Département Nièvre
 Saint-Aubin-des-Coudrais, Département Sarthe
 Saint-Aubin-des-Grois, Département Orne
 Saint-Aubin-des-Hayes, Département Eure
 Saint-Aubin-des-Landes, Département Ille-et-Vilaine
 Saint-Aubin-des-Ormeaux, Département Vendée
 Saint-Aubin-des-Préaux, Département Manche
 Saint-Aubin-de-Terregatte, Département Manche
 Saint-Aubin-du-Cormier, Département Ille-et-Vilaine
 Saint-Aubin-du-Désert, Département Mayenne
 Saint-Aubin-du-Pavail, Département Ille-et-Vilaine
 Saint-Aubin-du-Perron, Département Manche
 Saint-Aubin-du-Plain, Département Deux-Sèvres
 Saint-Aubin-du-Thenney, Département Eure
 Saint-Aubin-en-Bray, Département Oise
 Saint-Aubin-en-Charollais, Département Saône-et-Loire
 Saint-Aubin-Épinay, Département Seine-Maritime
 Saint-Aubin-Fosse-Louvain, Département Mayenne
 Saint-Aubin-la-Plaine, Département Vendée
 Saint-Aubin-le-Cauf, Département Seine-Maritime
 Saint-Aubin-le-Cloud, Département Deux-Sèvres
 Saint-Aubin-le-Dépeint, Département Indre-et-Loire
 Saint-Aubin-le-Guichard, Département Eure
 Saint-Aubin-le-Monial, Département Allier
 Saint-Aubin-lès-Elbeuf, Département Seine-Maritime
 Saint-Aubin-les-Forges, Département Nièvre
 Saint-Aubin-le-Vertueux, Département Eure
 Saint-Aubin-Montenoy, Département Somme
 Saint-Aubin-Rivière, Département Somme
 Saint-Aubin-Routot, Département Seine-Maritime
 Saint-Aubin-sous-Erquery, Département Oise
 Saint-Aubin-sur-Aire, Département Meuse
 Saint-Aubin-sur-Gaillon, Département Eure
 Saint-Aubin-sur-Loire, Département Saône-et-Loire
 Saint-Aubin-sur-Mer (Calvados), Département Calvados
 Saint-Aubin-sur-Mer (Seine-Maritime), Département Seine-Maritime
 Saint-Aubin-sur-Quillebeuf, Département Eure
 Saint-Aubin-sur-Scie, Département Seine-Maritime
 Saint-Aubin-sur-Yonne, Département Yonne

Gemeinden in Frankreich in weiteren Zusammensetzungen als zweiter Namensbestandteil:
 Anzin-Saint-Aubin
 Cisai-Saint-Aubin
 La Chapelle-Saint-Aubin
 La Ferté-Saint-Aubin
 Roquelaure-Saint-Aubin

Gemeinden in der Schweiz:
 Saint-Aubin FR, Kanton Freiburg
 Saint-Aubin-Sauges, Kanton Neuenburg

Personen:
 Andreas Nicolai de Saint-Aubin (Pseudonym Carl Bernhard oder Karl Bernhard; 1798–1865), dänischer Schriftsteller
 Gabriel de Saint-Aubin (1724–1780), französischer Maler
 Léonard Huard de Saint-Aubin (1770–1812), französischer General

Siehe auch:
 Kloster Saint-Aubin
 St Aubyn